Peer – miasto w Belgii
 Peer – imię
 peer – pojęcie stosowane w informatyce